В фонетике фаринга́льные согла́сные описывают  артикуляцию глотального звука. При артикуляции фарингальных согласных в гортани образуется смычка.

В МФА представлены три фарингальных согласных, которые типичны, например, для арабского языка:

 Звонкий фарингальный фрикатив []
 Глухой фарингальный фрикатив []
 Фарингальный взрывной []

При произнесении язык отводится назад и шейные мускулы напрягаются. Звонкий фарингальный аппроксимант (ع, []) звучит как «сдавленное» . Глухой фарингал (ح, []) похож по звучанию на звук «а», произнесенный громким шёпотом.